Аманье I (; умер после 1030) — сеньор д’Альбре, родоначальник династии Альбре.

Биография

Происхождение 

Происхождение Аманье в современных ему документах не упоминается. Средневековая генеалогия XIV века выводила происхождение сеньоров д’Альбре от королей Наварры из династии Хименесов, однако в настоящее время эта версия отвергнута. Историк Ж. Журген указывал, что в хартии герцога Гаскони Бернара I Гильома о дарении аббатству Сен-Север, датированной 3 апреля около 1009 года, подписались Эмон и Эмонио (). Журген предположил, что они были братьями и отождествил Эмона с Амовином, виконтом де Безом и де Бенож, а Эмонио — с Аманье I, которого он указал как родоначальника сеньоров д’Альбре.

Журген попытался восстановить происхождение Аманье, выводя его род от герцогов Гаскони. В качестве родоначальника рода он указал упоминаемого около 920 года Аманье Санше, считая его пятым сыном герцога Гаскони Санша IV Гарсии. Происхождение сеньоров д’Альбре, согласно Жургену, выглядит следующим образом:

Правление 

О самом Аманье известно не очень много. Его подпись присутствует в хартии герцога Гаскони Санша VI Гильома о дарении церкви Сен-Андре в Бордо, датированной примерно 1030 годом. По предположению Жургена, Аманье, как младший сын, получил часть владений отца с центром в небольшом селении Лебре (Лабри) в Ландах, название которого произошло от латинского  (страна зайцев). От гасконской транскрипции Лабри произошло название владения и рода — Альбре.

Брак и дети 
Имя жены Аманье неизвестно. По предположению Жургена, у него был один сын:
 Аманье II (I) (ум. после 1050), сеньор д’Альбре

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Сеньоры д’Альбре
Дом д’Альбре
Сеньоры Франции XI века